Кастель-Аркуато () — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.

Население составляет 4670 человек (2008 г.), плотность населения составляет 89 чел./км². Занимает площадь 52 км². Почтовый индекс — 29014. Телефонный код — 0523.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080611180456/http://www.comune.castellarquato.pc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/